H̬ana (ook: Khana of Chana) was een vorstendom en soms onafhankelijk koninkrijk aan de Eufraat dat gezien kan worden als de opvolger van het koninkrijk Mari. Zijn hoofdstad was waarschijnlijk de stad Terqa, waar vandaag de heuvel Tell Ashara in Syrië ligt. Het was een balangrijk centrum voor de Amorieten van het tweede millennium v.Chr.  Andere belangrijke steden van het vorstendom waren  Haradum (Hirbet ed-Deniye), Qaṭṭunān, Saggaratum en Ṭābatum (Tell Taban) 

Geschiedenis van Syrië
Mesopotamische stad